Wiredu ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Kwame Wiredu (≈1934–2008), Chief Justice in Ghana
 Kwadwo Baah-Wiredu (1952–2008), ghanaischer Politiker, Finanzminister und Minister für Wirtschaftsplanung in Ghana
 Kwasi Wiredu (1931–2022), ghanaischer Philosoph

en:Wiredu